Кузнецовский — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузнецовский — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Кузнецовский — хутор в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Кузнецовский — хутор в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Кузнецовский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Кузнецовский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Кузнецовский — посёлок в Кантемировском районе Воронежской области.
 Кузнецовский — посёлок в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Кузнецовский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Кузнецовский — посёлок в Сальском районе Ростовской области.
 Кузнецовский — посёлок в Озинском районе Саратовской области.
 Кузнецовский — посёлок в Талицком городском округе Свердловской области.
 Кузнецовский — посёлок в Белёвском районе Тульской области.
 Кузнецовский — посёлок при станции Кузнецовская в Ванинском районе Хабаровского края.

Разное 
 Кузнецовский сельский совет
 
 Кузнецовский тоннель
 Кузнецовский фарфор

См. также 
 
 
 
 
 
 Кузнецовск
 
 
 Старокузнецовский